Siberië, een uitgestrekte streek in Aziatisch Rusland
 Federaal District Siberië
 Gouvernement Siberië
 Kraj Siberië
 Siberische Republiek

Voorts refereert Siberië naar, meestal afgelegen, ontginningsgebieden, zoals:
Siberië (Peel en Maas), een streek tussen Maasbree en Sevenum
Een streek ten zuiden van Wouwberg, gemeente Peer
Een streek in de Peel, ten zuidoosten van Westerbeek
Een streek in de Peel, ten zuidoosten van Liessel